Арамайона (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Суйя. Занимает площадь 73,27 км². Население — 1497 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Aramaio 

Муниципалитеты Алавы